Белевцы :

Топоним

Беларусь 

 Белевцы — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Белевцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Аэродром 
 Белевцы — спортивный аэродром (посадочная площадка) в Краснодарском крае.

См. также 
 Белевцев